Пояк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Пояк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда